

Anime e manga 
Saint è il nome originale con il quale sono chiamati i Cavalieri di Atena nel manga e anime I Cavalieri dello zodiaco (Saint Seiya)

Musica 
Saint – gruppo musicale christian metal / heavy metal statunitense
Saint – traccia dall'album Too Low for Zero di Elton John del 1983
 (s)AINT – canzone dei Marilyn Manson del 2004, dall'album The Golden Age of Grotesque

Televisione 
 Saint & Strangers – miniserie televisiva statunitense del 2015.

Pagine correlate 
 Tutte le voci che iniziano per Saint